Старая Степановка — название нескольких населённых пунктов:
Старая Степановка — посёлок в Бугуруслан Оренбургской области.
 Старая Степановка — село в Лунинском районе Пензенской области.